Frederik van Eeden (schrijver) (1860–1932), Nederlands psychiater en schrijver.
Frederik Willem van Eeden (1829–1901), Nederlands plantkundige, vader van de schrijver

Zie ook
Van Eeden, premetrostation Antwerpen. Vernoemd naar de schrijver Frederik van Eeden.